El término Rocafuerte puede referirse a:
 Rocafuerte, cantón de Ecuador.
 Nuevo Rocafuerte, ciudad de Ecuador.
 Vicente Rocafuerte, presidente de Ecuador.
 Rocafuerte Fútbol Club, club de fútbol de Ecuador.